Streten steht für:
 Kap Streten, geografischer Name

Streten ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Reginald Streten (1921–1994), englischer Fußballspieler
 Harley Streten (* 1991), australischer DJ und Musikproduzent, siehe Flume (Musiker)